Staphorst steht für:
 Staphorst (Overijssel), Gemeinde in den Niederlanden

Staphorst ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Staphorst (~1638–1696), niederländischer Maler